Зарянко — фамилия.
 Зарянко, Николай Константинович (1818—1870) — художник-портретист, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Зарянко, Сергей Константинович (?–1862) — художник-портретист, академик Императорской Академии художеств.